Сердешт — город в Иране, в провинции Западный Азербайджан.
 Сердешт — город в Иране, в провинции Хузестан. 
 Сердешт — шахрестан в составе иранской провинции Западный Азербайджан.
 Сердешт — бахш в составе шахрестана Дизфуль, провинции Хузестан.